Флаг муниципального образования Должа́нский райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 августа 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6377.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос белой (1/5), красной (3/5) и белой (1/5) и воспроизводящее фигуры из герба района, выполненные красными, жёлтыми и оранжевыми цветами: на белых полосах 6 красных резных вертикально расположенных сквозных ромбов, а на красном полотнище — 4 пары колосьев друг над другом».

Символика 
Флаг Должанского района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Должанский район по своей специализации относится к сельскохозяйственным районам.

Зерновые колосья на флаге Должанского района символически отражают производственную характеристику района, основу которой составляет промышленное выращивание зерновых культур. Символика колоса многозначна:
 — символ плодородия, животворной силы;
 — символ экономической мощи, символ процветания;
 — символ возрождения, преобразования.

Красные ромбы со ступенчатым краем, расположенные на серебре, напоминают русские узоры, которыми украшались различные предметы быта, начиная от полотенец и кончая рубахами. Эти узоры символизируют нахождение района в Центральной России, а также связь с русской культурой, её бытом и творчеством.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса